Pour la vie est le premier single, ainsi que la bande originale et le générique de la série culte de France 2, Nos années pension. Le morceau est interprété par les deux actrices et chanteuses de la série, Joséphine Jobert et Lilly-Fleur Pointeaux. Il est issu du premier album, Nos Années Pension, sorti en 2007. Ce premier single est le seul à être sorti en single, car tous les autres titres culte de la série ont seulement été disponibles en téléchargement légal sur internet. Le single est l'un des titres les plus célèbres et les plus téléchargés des chansons de la série.

Réception

Clip vidéo

Classement

Notes et références 

Premier single
Chanson de 2007
Chanson française